Az 1973-as női kézilabda-világbajnokság az ötödik volt a női világbajnokságok történetében. Jugoszláviában játszották 1973. december 8. és december 15. között. A tornát a házigazda csapat nyerte, Magyarország a negyedik lett.

Lebonyolítás 
A 12 résztvevőt 4 darab 3 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A csoportok harmadik helyezettjei a 9–12. helyért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Kezilabda
Női kézilabda-világbajnokságok